Kadlec (tschech. tkadlec = Weber) ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Kadlec (* 1959), tschechischer Eishockeyspieler
 Drahomír Kadlec (* 1965), tschechischer Eishockeyspieler
 Karel Kadlec (1865–1928), tschechischer Rechtswissenschaftler
 Marco Kadlec (* 2000), österreichischer Fußballspieler

 Milan Kadlec (* 1974), tschechischer Radrennfahrer
 Miroslav Kadlec (* 1964), tschechischer Fußballspieler
 Petr Kadlec (* 1977), tschechischer Eishockeyspieler
 Václav Kadlec (* 1992), tschechischer Fußballspieler